Kilören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kilören, Raseborg, Nyland, 
 Kilören, Borgå, Nyland,

Se även
Killören
Kalören
Kylören
Kålören

Robotskapade Finlandförgreningar